Санта Марта Куатро има више значења:

 Санта Марта Куатро, Агровал Куатро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Марта Куатро (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику